Гексахлороселена́т аммо́ния — неорганическое соединение,
комплексная соль, хлорид селена и аммония
с формулой (NH)[SeCl],
жёлтые кристаллы,
растворяется в воде.

Получение 
 К подкисленному соляной кислотой водному раствору тетрахлорида селена добавляют хлорид аммония:

Физические свойства 
Гексахлороселенат аммония образует жёлтые кристаллы

.

В соединении при температуре 24 К происходит фазовый переход.

Растворяется в воде.

Примечания

Литература 
 
 

Соли аммония
Комплексные соединения селена
Комплексные хлориды